Egypte-medaille (Turkije)
 Egypte-medaille (Verenigd Koninkrijk)